Zenit kan syfta på:

 Zenit – den tänkta punkt på himlavalvet som befinner sig rakt upp från betraktaren, med andra ord 90° över horisonten

Kultur 
 Zenit (tidskrift) – socialistisk tidskrift
 Zenit förlag – tidskriften Zenits bokförlag
 Zenit (kulturtidskrift) –  kulturtidskrift som bevakar kultur i Västra Götaland och Halland.

Teknik 
 Zenit (raket) – rysk raket
 Zenit (satellit) – rysk spionsatellit
 Zenit (kamera) – ryskt (tidigare sovjetiskt) kameramärke

Sport och spel 
 FC Zenit Sankt Petersburg – rysk fotbollsklubb
 Zenit Stadion, Irkutsk – arena i Irkutsk, Ryssland. 
 Zenit Brick – svensk travhäst född 2011 på Norrby Säteri
 Zenitspelet – datorspel utvecklat av myndigheten Sida

Biologi 
 Arescon zenit – stekelart

Se även 
Zenith